Le patronyme Destexhe ou De Stexhe indique une origine : le toponyme Stexhe.

Dans le wallon de Liège, Dèstèhe ou Distèh indique, comme dans le wallon de Huy Distèche, une ruelle (équivalent de Delaruelle). Ainsi des variantes existent : Destèche, Distexhe, Distèche, Distèque, Disteque. Xh est la graphie du H aspiré en wallon de Liège.

En limbourgeois, ce nom devient Desteg, Desteghe' (du nl. steeg'' : ruelle).

Alain Destexhe (1958-), homme politique belge.
Paul de Strexhe (1913-1999), homme politique belge.

Patronyme wallon